Amerikai Egyesült Államok
Portage (Alaszka)
Portage (Indiana)
Portage (Michigan)
Portage (New York) 
Portage (Ohio)
Portage (Pennsylvania)
Portage (Utah)
Portage (Wisconsin)
Portage megye (egyértelműsítő lap)
Portage Des Sioux (Missouri)
egyéb
Portage (szoftver)